Bakhita est un mot signifiant « chanceuse » en dialecte soudanais. C'est un nom porté par plusieurs personnalités.

Personnalités 
Bakhita est un nom notamment porté par :
 Bakhita Kwashe (v. 1841-1899), en religion sœur Fortunata Quasce, esclave puis première religieuse soudanaise. 
 Joséphine Bakhita (1869-1947), esclave soudanaise puis religieuse, sainte catholique.

Littérature 
 Bakhita, roman français de Véronique Olmi paru en 2017, sur la sainte éponyme Joséphine Bakhita.

Télévision  
 Bakhita, de l'esclavage à la sainteté, une mini-série italienne de Giacomo Campiotti, diffusée en 2009, s'inspirant librement de la vie de Sainte Joséphine Bakhita

Notes et références